Burrington (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Burrington (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Burrington (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset